Хри́стос Пацацо́глу (; 19 марта 1979, Афины, Греция) — греческий футболист, защитник клуба «Аетос Коридалос». Участник чемпионата Европы 2008 года и чемпионата мира 2010 года в составе сборной Греции.

Клубная карьера 
Пацацоглу начал свою карьеру в клубе «Шкода Ксанти», где завоевал титул Лучшего молодого игрока чемпионата Греции.

Летом 2000 года он перешёл в «Олимпиакос», в составе которого выиграл восемь чемпионатов, четыре кубка и Суперкубок Греции.

Летом 2009 года Христос стал игроком «Омонии», в которой воссоединился с бывшим тренером Такисом Лемонисом и своим бывшим одноклубником Михалисом Константину и выиграл чемпионат Кипра.

Летом 2010 года он перешел в АЕК, после чего в январе 2011 года перешёл в ПАС (Янина). В составе новой команды дебютировал 17 января на 63-й минуте матча против «Пантракикоса» (0:2). В сезоне 2010/2011 Пацацоглу внёс свой вклад в продвижение клуба в высший дивизион Греции.

Карьера в сборной 
Пацацоглу принял участие в чемпионате Европы среди молодёжных команд в Швейцарии в 2002 году, где выбыл из группы на групповом этапе.

Он дебютировал за сборную Греции 2 сентября 2000 года в матче против Германии (0:2), выйдя на замену. В 2008 году Христос вошёл в состав греческой сборной на чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии. На турнире Пацацоглу вышел на поле в матче против России (0:1), а сборной покинула турнир на стадии группового этапа. В 2010 году был включён в заявку сборной на чемпионат мира в ЮАР, но на поле не выходил. В том же году провёл свой последний матч за сборную.

Достижения

Командные 
 Олимпиакос
 Чемпион Греции (8): 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Греции (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Суперкубка Греции (1): 2007

 Омония
 Чемпион Кипра (1): 2009/10
 Обладатель Суперкубка Кипра (1): 2009/10

Личные 
 Молодой футболист года в Греции (1): 1999/00

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Агия Элеуса»
Игроки ФК «Ксанти»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК ПАС Янина
Игроки ФК «Ираклис» Псахна
Игроки ФК «Проодефтики»